Le Tournoi d'exhibition d'Abu Dhabi 2011 est la version 2011 du Tournoi d'exhibition d'Abu Dhabi, un tournoi annuel de tennis qui se tient à Abou Dabi aux Émirats arabes unis depuis 2009.

Participants 
  Rafael Nadal ()
  Roger Federer ()
  Robin Söderling ()
  Tomáš Berdych ()
  Jo-Wilfried Tsonga ()
  Márcos Baghdatís ()

Faits marquants

Tableau

Lien externe 
 Site officiel du tournoi

2011
Abu Dhabi
Tennis masculin en 2011
Sport aux Émirats arabes unis en 2010
Sport aux Émirats arabes unis en 2011
Sport en décembre 2010
Tennis en janvier 2011